Konrad Lutz ist der Name folgender Personen:
 Schreibweise von Konrad Lux (1481–nach 1518), Schweizer Bildhauer und Steinmetz
 Konrad Lutz (Filmemacher) (1955–1990), deutscher Filmemacher